Bodaeis ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Bodaeus, Mediziner
 Johannes Bodaeus van Stapel (1602–1636), holländischer Arzt und Botaniker